

Patronyme 

 Alice Barnham (1592-1650), épouse du scientifique et philosophe anglais Francis Bacon.

Toponyme 

 Barnham, Paroisse civile du Suffolk en Angleterre.
 Barnham, Paroisse civile du Sussex de l'Ouest en Angleterre.